Премия имени Г. В. Плеханова — научная награда Академии наук СССР, была учреждена в 1969 году с формулировкой «за выдающиеся научные работы в области философии», с 1994 года присуждается РАН.
В соответствии с решением Президиума АН СССР 1959 года, определившим основные принципы присуждения наград, премия должна присуждаться раз в три года, эта традиция в рамках РАН сохранена.

Премия названа в честь выдающегося русского философа Георгия Валентиновича Плеханова.

Лауреаты премии АН СССР 

В 1969—1976 годах председателем экспертной комиссии по присуждению премии был академик Фёдор Константинов.

Лауреаты премии РАН

Примечания

Ссылки 
 

Плеханова
Плеханова
Награды в области философии
Философия СССР
Философия России
 
Георгий Плеханов
Награды по алфавиту